Connecticut Open 2016, właśc. Connecticut Open presented by United Technologies 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2016 z cyklu Connecticut Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 21–27 sierpnia 2016 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 761 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016
WTA
2016 w Stanach Zjednoczonych